Luleå FF kan syfta på

 Luleå FF (1983), fotbollsförening 1983-1988
 Luleå FF (2000) fotbollsförening bildad 2000.